Alan Howarth (1948-), est un compositeur de musiques de films.
 Alan Howarth (1944-) est un homme politique britannique.